Анабель Медіна Гаррігес і Алісія Росольська були чинними чемпіонками, але Медіна Гаррігес вирішила замість цього турніру взяти участь у Estoril Open.
Росольська грала в парі з Акгуль Аманмурадовою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Каталін Мароші і Анна Татішвілі.
Жанетта Гусарова і Магдалена Рибарикова виграли титул, у фіналі перемігши пару Ева Бірнерова і Міхаелла Крайчек з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н Грандін В Угліржова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Д Джефлі С Лефевр
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К Младенович К Первак
| RD1-score03-1=5
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[7]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е Бірнерова М Крайчек
| RD1-score04-1=7| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=[10]| RD1-seed05=4
| RD1-team05= Чж Хаоцін Р Фудзівара| RD1-score05-1=w/o
| RD1-score05-2= 
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= Г Арн Т Бабош
| RD1-score06-1= 
| RD1-score06-2= 
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= І-К Бегу М Мінелла| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=[10]| RD1-seed08= 
| RD1-team08= М Югич-Салкич С Клеменшиц
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Е Грдінова Е Кеотавонг
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Л Декмеєре М Кондратьєва| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К Мароші А Татіашвілі
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=77
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=3
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=65
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= С Шувей S-y Hsieh
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=[5]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Ж Гусарова М Рибарикова
| RD1-score14-1=65
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=[10]| RD1-seed15= 
| RD1-team15= М Цінк Р-Л Яні
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М Еракович О Весніна| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н Грандін В Угліржова
| RD2-score01-1=1
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е Бірнерова М Крайчек| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=4
| RD2-team03= Чж Хаоцін Р Фудзівара
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=[6]
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= І-К Бегу М Мінелла| RD2-score04-1=6| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=[10]| RD2-seed05= 
| RD2-team05=
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3=[3]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= К Мароші А Татіашвілі| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=[10]| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ж Гусарова М Рибарикова| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2= 
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Еракович О Весніна
| RD2-score08-1=4r
| RD2-score08-2= 
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Е Бірнерова М Крайчек| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= І-К Бегу М Мінелла
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= К Мароші А Татіашвілі
| RD3-score03-1=63
| RD3-score03-2=6'''
| RD3-score03-3=[6]
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

Посилання 
 Main Draw

Budapest Grand Prix, парний розряд
2012